Обермайер (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Обермайер, Отто (1843—1873) — немецкий врач, микробиолог, паразитолог.
 Обермайер, Уши (род. 1946) — немецкая фотомодель.
 Обермайер, Хуго (1877—1946) — немецкий археолог, антрополог, исследователь доисторической эпохи.
 Обермайер, Эрно (1888—1969) — венгерский учёный-селекционер, академик, лауреат премии Кошута.
 Обермайер, Эрих (род. 1953) — австрийский футболист.